Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (Campioni)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (secondo turno)
 Gene Mayer /  Stan Smith (primo turno)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (secondo turno)

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (finale)
 Wojciech Fibak /  Heinz Günthardt (semifinali)
 Assente
 José Luis Clerc /  Ilie Năstase (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1980